HEN est un sigle qui peut désigner :
 .

Hen est un nom propre qui peut désigner :
 Hen, un manga japonais de Hiroya Oku, paru en 1991.

Hen est un mot qui peut être :
 Hen, un pronom personnel neutre quant au genre en suédois.

Voir aussi 
 Hen 3-1379, une autre appellation de l'étoile IRAS 17163-3907